Molekulska formula -{C5H12NO}- se može odnositi na:

 Glicin betain aldehid
 Neurin

en:C5H12NO